Gonzalve est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gonzalve est un prénom masculin d'origine germanique (de gund, combat).

Gonzalve peut être aussi un patronyme. Ses équivalents patronymiques sont Gonzalo en espagnol, Consalvi en italien et Gonçalves en portugais.

Variantes linguistiques 
Ses variantes en d'autres langues sont :
 en catalan : Gonçal, 
 en espagnol : Gonzalo, 
 en italien : Consalvo, 
 en latin : Gundisalvus, 
 en occitan : Gonçau, Gonçalve,
 en polonais : Gonsalwy, 
 en portugais : Gonçalo.

Variantes féminines 
 en espagnol : Gonzala, 
 en français : Gonzalvine, 
 en portugais : Gonçala.

Saints et bienheureux chrétiens 
 Gonzalve d'Amarante († 1259), ermite à Amarante au Portugal,  bienheureux portugais très populaire (appelé saint Gonzalve, sans avoir été canonisé), fêté le 10 janvier.
  († 1422), augustin portugais, béatifié en 1798 (appelé saint Gonzalve, sans avoir été canonisé), fêté le 27 octobre.
 Gonzalve Garcia († 1597), franciscain portugais, martyrisé à Nagasaki (Japon), canonisé en 1862, fêté le 6 février.
 Gonzalve Gonzalo († 1936, béatifié en 1992), religieux espagnol de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu à Madrid, fusillé par des miliciens, avec Joseph Batalla Parramon, prêtre à Barcelone, Joseph Rabasa Bentanachs et Gilles Gil Rodicio, religieux salésiens à Barcelone, quatre martyrs de la guerre civile d'Espagne ; fêtés le 4 août.

Souverains 
Gonzalve  († 1039), roi de Sobrarbe et de Ribagorce.

Autres personnages remarquables 
 Gonzalve d'Espagne (v. 1255-1313), philosophe et théologien franciscain espagnol. 
 Gonzalve de Cordoue – en espagnol : Gonzalo Fernández de Córdoba – (1453-1515), dit le Grand Capitaine. Général espagnol.
 Gonzalo Guerrero (° vers 1470 - †1536), appelé aussi Gonzalo Marinero (Gonzalve le marin), Gonzalo de Aroca et Gonzalo de Aroza.
 Gonzalo Jiménez de Quesada (°1509 - †1579), conquistador espagnol, fondateur de Bogota, la capitale de la Colombie.
 Consalvo Carelli (1818-1900), peintre italien.
 Gonzalve Doutre (°1842 - †1880), juriste québécois.
 Gonzalve Desaulniers (°1863 - †1934), poète québécois.
 Gonzalve de Bourbon (°1914 - †1934), infant d'Espagne (cinquième fils et dernier enfant du roi Alphonse XIII).
 Gonzalve de Bourbon (°1937 - †2000), qui portait le titre de courtoisie de « duc d'Aquitaine ».

Références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom